Hà Đông (provincie), een voormalige provincie in Vietnam.
 Hà Đông (quận), een quận van de stad Hanoi.
 Station Hà Đông
 Hà Đông (Gia Lai)
 Hà Đông (Lâm Đồng)
 Hà Đông (Thanh Hóa)